In 2014 werd de eerste editie van de Copa Verde gespeeld. De competitie werd gespeeld van 12 februari tot 21 april. Brasília werd de bekerwinnaar en kreeg hierdoor een ticket voor de Copa Sudamericana 2015. 

Op 28 juli 2014 kreeg Paysandu de titel toegewezen doordat er onregelmatigheden waren bij het team van Brasília. Echter ging Brasília in beroep en de rechtbank oordeelde uiteindelijk dan toch dat de club de titel kreeg.

Deelnemers

Knock-outfase

Details finale

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2014
Copa Verde